Parareptilia ("vid sidan av reptiler") är en systematisk grupp av amnioter som definierar utdöda släkten av primitiva anapsider.

Taxonomi
Ett namn för reptiler under perm och trias var inte längre med i förgreningen för anapsider, så därför blev dom indelade som  parareptiler. Man var dock lite osäker om man skulle uppföra Parareptilia som en formell taxon. Kladogramet blev som följande:

Referenser

Parareptiler